Битиев — фамилия. Известные носители:
 Битиев, Ризван — российский штангист.
 Битиев, Давид Мурманович (1988) — российский дзюдоист.